

Cinema 
La ragazza dell'altro (Joyride) – film del 1977 diretto da Joseph Ruben
Joyride  – film del 1995 diretto da Jim Gillespie
Joyride  – film del 1997 diretto da Quinton Peeples
Radio Killer (Joy Ride o Joyride) – film del 2001 diretto da John Dahl
Joyride – film del 2005 diretto da Frank Herrebout
Joyride – film del 2005 diretto da Emer Reynolds

Musica 
Joyride  – album di Stanley Turrentine del 1965
Joyride  – album dei Government Issue del 1984
 Joyride  – traccia dell'album And No One Else Wanted to Play degli SNFU del 1984
Joyride  – album dei Roxette del 1991
Joyride  – singolo dei Roxette del 1991, dall'album omonimo
Joy Ride  – traccia dell'album Day and Age dei The Killers del 2008
Joyride – album dei Transit (gruppo musicale) del 2014
Joyride  – album di Tinashe del 2018
JOYRYDE – DJ e produttore discografico britannico.

Televisione 
 Joyride  – episodio di Batman of the Future
 Joyride  – episodio di X-Men: Evolution